Бо́дайн () — английская фамилия.

Фамилия 
  (1906—1970) — американский фотограф и фотожурналист.
  (род. 1948) — американский дипломат и академик.
  (род. 1959) — американский автогонщик.
  (род. 1949) — американский автогонщик и конструктор бобов.
  (род. 1964) — американский автогонщик.
 Бодайн, Уильям (1892—1970) — американский кинорежиссёр, киноактёр и сценарист.
  (1874 — после 1930) — американский архитектор.

См. также 
 The Bodines — британская рок-группа (1985—1990).
  — голландская хэви-метал-группа (1978—1984).
  — исторический дом, музей в тауншипе  (штат Нью-Джерси, США).
 Бодин